Richard Wachsmuth ist der Name folgender Personen:

* Richard Wachsmuth (Pädagoge) (1840–1908), deutscher Philologe und Pädagoge
 Richard Wachsmuth (Physiker) (1868–1941), deutscher Physiker und Hochschullehrer